La saison 2014-2015 du Championnat de Trinité-et-Tobago de football est la quarante-et-unième édition de la première division à Trinité-et-Tobago et la treizième sous le nom de Professional League. Les neuf formations de l'élite sont réunies au sein d'une poule unique où elles s'affrontent trois fois au cours de la saison. Il n'y a pas de relégation sportive à l’issue de la compétition.

C'est Central FC qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec six points d’avance sur le tenant du titre, W Connection FC et seize sur Defence Force FC. Il s’agit du tout premier titre de champion de Trinité-et-Tobago de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Trinité-et-Tobago de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat de Trinité-et-Tobago de football
Trinité-et-Tobago
2014 à Trinité-et-Tobago
2015 à Trinité-et-Tobago